Hells Half Acre Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Hells Half Acre Creek (Selway River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Hells Half Acre Creek (Trinity River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien